Карла Патрисия Эстрада Гуитрон () (11 марта 1956 (или 1957), Мехико, Мексика) — мексиканская актриса, продюсер кино и телесериалов и режиссёр-постановщик. Обладательница 51 награды из 65 номинаций.

Биография 
Прижизненный памятник Карле Эстрада

Родилась 11 марта 1956 (или 1957 года) в Мехико в семье аргентинского актёра Карлоса Эстрады (1922-2001) и мексиканской актрисы Мати Уитрон (1936). Первоначально она работала с продюсером Валентином Пимштейном, затем — с Эрнесто Алонсо. Являлась продюсером не только теленовелл, но и ряда телепередач. Благодаря многократным номинациям на различные премии, ей был установлен прижизненный памятник.

Фильмография

Продюсер

Исполнительный продюсер

Избранные телесериалы 
 1987-88 — Пятнадцатилетняя, или Подростки
 1990 — Когда приходит любовь
 1990-91 — Ничья любовь
 1995 — 
 Алондра
 Узы любви
 1996 — Мне не жить без тебя
 1997 — Мария Исабель
 1998-99 — Привилегия любить
 2003 — Истинная любовь (благодаря этой теленовелле, Карла Эстрада получила ряд наград и премий)

Награды и премии

TVyNovelas (16 из 27)

В качестве продюсера теленовелл

В качестве продюсера телепередач

INTE (0 из 1)

El Heraldo (4 из 4)

Bravo (5 из 5)

Palmas de Oro (7 из 7)

ACE (1 из 1)

Arlequin (1 из 1)

100 Mexicanos dijeron (1 из 1) 
Recibió el premio 100 Mexicanos dijeron:

Palmas de Oro (1 из 1)

Sol de Oro (2 из 2)

Личная номинация

Номинация теленовеллы

Laurel de Oro (1 из 1)

Principios (1 из 1)

Califa de Oro (5 из 5) 
Recibió el Califa de Oro:

Universidad Autónoma Metropolitana (1 из 1)

Plaza de las Estrellas (2 из 2)

Международный кинофестиваль в Лас-Гарсасе (1 из 1)

People en Español (0 из 2)

Televisa (1 из 1) 
В 2012 году Карла Эстрада получила специальный приз, приуроченный к двадцатилетию её продюсерской деятельности

Micrófono de Oro (1 из 1)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт